Concerto pour basson de Wolfgang Amadeus Mozart (1774) ;
 Concerto pour basson de Carl Maria von Weber (1811-1822) ;
Concerto pour basson, orchestre à cordes, harpe et piano d'André Jolivet (1953-1954) ;
 Concerto pour basson et cordes basses de Sofia Goubaïdoulina (1975).